Николай Смольников:
 Смольников, Николай Павлович (1911—1940) — советский футболист.
 Смольников, Николай Фёдорович (род. 1949) — советский футболист.
 Смольников, Николай Яковлевич (род. 1938) — заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор технических наук, профессор, академик РАЕ.